Спортакадемия — спортивная академия.

Также:
 «Спортакадемия» и «Спортакадемия»-ВРЗ — прежние названия волейбольного клуба «Тархан» из Стерлитамака.
 «Пеплос-Спортакадемия» — прежнее название баскетбольного клуба «Динамо» из Чебаркуля.
 «Спортакадемия Кайрат» — название молодёжной команды футбольного клуба «Кайрат» из Алма-Аты в 2007 году.

См. также